

Cinema 
 Un colpo all'italiana (The Italian Job) – film del 1969 di Peter Collinson
 The Italian Job – film del 2003 di F. Gary Gray, remake di Un colpo all'italiana

Letteratura 
 The Italian Job – libro del 2007 scritto da Gianluca Vialli con Gabriele Marcotti

Musica 
 The Italian Job – team di produttori hip hop italiano formato da Shablo, Don Joe e DJ Shocca
 The Italian Job – album del Dj italiano Gengis Khan

Televisione 
 The Italian Job – programma televisiva italiano de LA7 del 2008

Videogiochi 
The Italian Job – videogioco del 2001, basato sul film Un colpo all'italiana del 1969
The Italian Job – videogioco del 2003, basato sull'omonimo film dello stesso anno